Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten aller 27 bisher bekannten natürlichen Satelliten des Uranus. Aktuelle Neuentdeckungen tragen einen vorläufigen Zahlencode, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union auch einen Namen bestätigt bekommen.

Die wichtigsten Daten der Uranusmonde

Legende zur nachfolgenden Tabelle 

Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Uranus rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.

Tabelle

Namensgebung 
Fast alle Uranusmonde sind nach Personen aus Stücken William Shakespeares benannt:
 Ein Sommernachtstraum: Titania, Oberon, Puck
 Der Sturm (Shakespeare): Miranda, Caliban, Prospero, Trinculo, Francisco, Ferdinand, Stephano, Setebos und Sycorax
 König Lear: Cordelia
 Hamlet: Ophelia
 Der Widerspenstigen Zähmung: Bianca
 Othello: Desdemona
 Romeo und Julia: Juliet
 Der Kaufmann von Venedig: Portia
 Wie es euch gefällt: Rosalind
 Viel Lärm um nichts: Margaret
 Das Wintermärchen: Perdita
 Troilus und Cressida: Cressida
 Timon von Athen: Cupid

Drei der Uranusmonde sind benannt nach Personen aus The Rape of the Lock, einem Gedicht von Alexander Pope: Ariel (der auch in Shakespeares Der Sturm vorkommt), Umbriel und Belinda.

Diagramm 

Das Diagramm zeigt die Bahnhalbachsen der äußeren Uranusmonde (Abszịsse, in Mio. km) gegen ihre Bahnneigung (Ordinate, in Grad): Die Kreisgrößen zeigen nichtmaßstäblich zu den Bahnelementen die relativen Mondradien. Die horizontalen Linien stellen den Bereich zwischen Perihel und Aphel der jeweiligen Mondumlaufbahn dar. Sie zeigen auch den Abstand zum Uranus.

Siehe auch 
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde

Weblinks 

  Wiener Zeitung

Einzelnachweise 

Uranusmonde
!